Trésor de Leominster peut désigner :
 Le trésor romain de Leominster,
 le trésor viking de Leominster.